Хавьер Сеносьян (; ) — мексиканский архитектор, известный представитель стиля органическая архитектура. Профессор архитектуры Национального автономного университета (НАУ).

Биография

Ранние годы 
Хавьер Сеносьян родился в Мехико в 1948 году в семье среднего класса. Будучи начинающим художником, он был очень вовлечен в маленькое художественное сообщество своего города.

Карьера 
Архитектурные творения Хавьера Сеносьяна вызвали как похвалы, так и споры. Например, дом в Виста-дель-Валье, к северу от Мехико, расположен на холме с видом на город и выполнен в форме акулы. Это железобетонная конструкция, покрытая полиуретановой и УФ-устойчивой эластомерной гидроизоляцией. Внутри он представляет собой сложный лабиринт комнат и соединенных сетью покрытых ковровами туннелей.

По собственному признанию, на его творчество оказали влияние Фрэнк Ллойд Райт, Фриденсрайх Хундертвассер и Антони Гауди. Сеносьян однажды заметил, что «человек не должен отрываться от своих первобытных побуждений, от своего биологического естества. Он должен помнить, что он происходит из природного начала и что поиск его обители не должен отделяться от его корней; то есть он не должен делать свою среду обитания неестественной». Для строительства своих органических зданий он использует такие материалы, как камень, раковины, дерево, целлюлозу, минеральное волокно, джинсу, переработанную газетную бумагу и многие другие.

Работы
 Каса Органика дом (Naucalpan, шт. Мехико 1985) — органический дом был построен для семьи в Naucalpan, штат Мехико.
 Nautilus (штат Мексика, 2007) — дом в форме наутилуса.
 Каса Амиба (, Иту, Сан-Паулу, 2013) — этот дом в Бразилии стал его третьим немексиканским зданием.

Литература
Senosiain, Javier. Bio-Architecture Oxford, England, Architectural Press.
Senosiain, Javier. Organic Architecture, Mexico City, Mexico, AM Editores. 2008 |

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Преподаватели Национального автономного университета Мексики
Органическая архитектура
Архитекторы Мексики
Дизайнеры интерьеров